Луговский сельский совет () — входит в состав
Васильевского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Луговое.

История 
 1974 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Луговое 
 с. Лесное

Примечания